Чепсеба — кенийская фамилия. Известные носители:

 Чепсеба, Николас — кенийский бегун на длинные дистанции.
 Чепсеба, Никсон (род 1990) — кенийский бегун на средние дистанции.
 Чепсеба, Стивен — кенийский бегун на средние дистанции.